Paul Jasper, Jr. (Dayton, 2 de novembro de 1974), mais conhecido por Paul Jasper, é um piloto norte-americano de automobilismo.

Pela extinta Champ Car (na época, ainda denominada CART), esteve em seis corridas, tendo largado em quatro (Surfers Paradise, Long Beach, Rio de Janeiro e Milwaukee). Falhou em tentar se classificar para os GPs de Nazareth e Gateway. Durante sua passagem, Jasper pilotou para a equipe Payton-Coyne, não sendo mais lembrado para correr em alguma outra etapa da categoria.

Pilotos de automóvel dos Estados Unidos
Pilotos da Champ Car